Chanterelle (von französisch chanter „singen“) ist die höchste Saite eines Saiteninstruments.

Herkunft und Verbreitung 
Chanterelle ist das gebräuchliche, aus dem Französischen stammende Synonym für cantino (lateinisch) oder Sangsaite bzw. Quintsaite (deutsch). Seit dem 16. Jahrhundert und im Deutschen mindestens seit dem 18. Jahrhundert bezeichnet Chanterelle die höchste Saite der Violine, wird aber auch für Lauten, Theorben, Banjos und andere Saiteninstrumente verwendet:
 In der deutschen Lautenmusik des 16. Jahrhunderts heißt die höchste Saite jedoch nur Quintsaite, die Sangsaite war der zweite Chor.

Bei ansonsten doppelchörig gestimmten Instrumenten wie Laute und Theorbe wurde die Chanterelle meist einfach ausgeführt. So wird in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1831 die klassische Laute beschrieben: 

In ähnlicher Form beschreibt Wilhelm Schneider 1834 die klassische Ausführung der Theorbe: 

Beim fünfsaitigen Banjo heißt Chanterelle die kürzeste Saite, die seitlich am Griffbrett endet und einen hohen Bordunton erzeugt. Bei indischen Saiteninstrumenten wie Sitar, Vina, Mayuri vina und Gottuvadyam ist Chanterelle die höchste und stets am meisten gespielte Melodiesaite.

Bedeutungsumfeld 
Neben der beschriebenen Bedeutung bezeichnet heute im Französischen chanterelle (oder chanter, wie auch im Englischen) außerdem alle oder die höchste Spielpfeife von Sackpfeifen. In Heidelberg wurde 1979 der Chanterelle Verlag gegründet, der seit 2013 als Edition Chanterelle im Allegra Musikverlag, zu dem auch der Musikverlag Zimmermann gehört, weitergeführt wird.

Die besondere höchste Saite eines Saiteninstruments im Türkischen heißt zil teli (zil bedeutet „hoch“ und tel, „Saite“). Zil geht auf das persische und arabische Wort zīr für „höchste Saite“ oder „hohe Stimme“ zurück und kommt noch im Georgischen für die kurze Saite der Laute tschonguri vor.

Einzelnachweise 

Bauteil (Saiteninstrument)